Slunéčko může být:

 zdrobnělina slova slunce
 označení brouka z čeledi slunéčkovitých
 Slunéčko desetitečné
 Slunéčko dvojtečné
 Slunéčko lesní
 Slunéčko pestré
 Slunéčko sedmitečné
 Slunéčko vojtěškové
 Slunéčko východní
 příjmení 
 Karel Slunéčko (* 1963), český lední hokejista
 Karolina Slunéčková (1934–1983), česká herečka
 Věra Slunéčková (* 1970), česká herečka, zpěvačka a učitelka

 podobné
 František Slunečko (1886–1963), český generál

 jiný význam
 Vladimír Jasné slunéčko, kyjevský kníže vystupující v ruských bylinách

Související články 
 Sluníčko (rozcestník)
 Slunce (rozcestník)

Externí odkazy